Art: pintor i arquitecte italià del Renaixement; vegeu Giotto di Bondone.
 Astronomia: una sonda espacial que explorà el cometa Halley; vegeu Giotto (sonda).